Jacob Bernays (1824-1881), philologue allemand, oncle paternel de Martha Bernays ;
 Guillaume Bernays (1848-1882), spécialisé dans le droit maritime ; 
 Marie Bernays (1883-1939) , femme politique, pédagogue et militante des droits des femmes allemande 
 Martha Bernays (1861-1951), femme de Sigmund Freud ;
 Minna Bernays (1865-1941), sœur cadette de Martha Bernays ;
 Paul Bernays (1888-1977), mathématicien suisse ;
 Edward Bernays (1891-1995), considéré comme le père de la propagande politique institutionnelle, et neveu de  Martha et Sigmund Freud ;
 Robert Bernays (1902-1945), journaliste, écrivain et homme politique britannique.

Voir aussi 
 Théorie des ensembles de von Neumann-Bernays-Gödel, en mathématiques.